Nohra – frazione della città tedesca di Bleicherode
 Nohra – frazione del comune tedesco di Grammetal